Het FIM-wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2008 was het 60e seizoen. Er werd verspreid over een aantal dagen geracet op motoren op verschillende circuits. Er werd gestreden in de MotoGP-klasse, de 250 cc en de 125 cc.

Kalender 
Op zondag 9 maart werd de eerste race verreden, op het Losail International Circuit in Qatar. Deze GP werd voor het eerst 's nachts verreden, wat voor extra spektakel moest zorgen. Er waren 1200 lichttorens geplaatst met elk 50 tot 60 lampen die zo geplaatst werden, dat er geen schaduwen zouden vallen. Het Amerikaanse bedrijf Musco Lighting verzorgde de verlichting die was geraamd op een bedrag van 15 miljoen dollar. De laatste race stond gepland voor zondag 26 oktober. Deze werd verreden op het Circuit de la Comuntait Valenciana Ricardo Tormo in Valencia. De GP van Turkije verdween van de kalender van 2008 en werd vervangen door een nieuwe GP in de Verenigde Staten op het circuit van Indianapolis Motor Speedway in Indianapolis. Deze werd op zondag 14 september verreden. Tijdens de GP van de Verenigde Staten in Laguna Seca reed alleen de MotoGP. De TT van Assen was de enige GP die verreden werd op zaterdag.

MotoGP

Coureurs en teams

Resultaten

250 cc

Coureurs en teams

Resultaten

Wildcard- en vervangende coureurs

125 cc

Coureurs en teams

Resultaten

Wildcard- en vervangende coureurs

Externe link 
 Officiële website wereldkampioenschap wegrace